John Doyle peut désigner :
  (1798-1868), un caricaturiste et peintre britannique ;
  (1858-1915), un joueur canadien de baseball ;
  (né en 1953), un réalisateur écossais ;
 John Doyle (né en 1959), un percussionniste anglais, membre du groupe Magazine ;
 John Doyle (né en 1966), un international américain de soccer ;
 John Doyle (né en 1971), un musicien irlandais ;
 John Doyle (né en 1979), un arbitre anglais de rugby à XV.